Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Acasta, deux autres avaient été planifiés :
 le , une frégate de cinquième rang, lancée en 1797, détruite en 1821 ;
 le HMS Acasta, aurait dû être une frégate en bois à hélice, la quille est posée en 1861, la construction est abandonnée en 1863 ;
 le , un destroyer de la classe Acasta, lancé en 1912, vendu pour la ferraille en 1921 ;
 le , un destroyer de , lancé en 1929, coulé en 1940 par les croiseurs allemands Scharnhorst et Gneisenau ;
 le HMS Acasta, aurait dû être un sous-marin de la classe Amphion, sa construction annulée en 1945.

Acasta